Брадфорд — топоним. Может означать:

 Брадфорд — город в Англии, в графстве Уэст-Йоркшир.
 Брадфорд-он-Эйвон — город в Англии, в графстве Уилтшир.
 
 Брадфорд — город, расположенный в округе Уайт (штат Арканзас, США).
  — город, расположенный в округе Мерримак в штате Нью-Гэмпшир.
 Брадфорд — тауншип в округе Исанти, Миннесота, США.
 Брадфорд — тауншип в округе Уилкин, Миннесота, США.

См. также